Bokane ist der Name mehrerer Orte:
 Bokane (Nigeria), mutmaßlicher Todesort von Friedrich Konrad Hornemann
 Bokane (Voćin), Straßendorf und Ortsteil von Voćin in Kroatien

Siehe auch:
 Bukan, kurdisch Bokan, Ort im Iran